Kumiko Iijima e Akiko Yonemura erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Sekisho Challenge Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Chin-wei e Hsu Wen-hsin che hanno battuto in finale Kim So-jung e Erika Takao 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Erika Sema /  Yurika Sema (primo turno, ritiro)
 Chan Hao-ching /  Chen Yi (primo turno)

 Liang Chen /  Liu Wanting (semifinali) 
 Chan Chin-wei /  Hsu Wen-hsin (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Sekisho Challenge Open 2011